Евгения Емельяновна Рожкова (6 января 1901—1980) — русский художник.

Биография 
Евгения Рожкова родилась в Москве в семье служащего. С 1912 по 1918 гг. учится в Строгановском училище, затем переходит в 1-е Государственные строгановские художественные мастерские, где учится А. В. Грищенко. В 1919 году состоялся дебют Рожковой на 12-й Государственной выставке «Цветодинамос и тектонический примитивизм» (входила в одноименное творческое объединение), на которой были представлены работы А. В. Грищенко и А. В. Шевченко и их учеников. В 1920 г. поступает во Вхутемас на отделение живописи в группу Ивана Клюна, продолжает учебу в группе Александра Древина и Надежды Удальцовой. В 1923 году продолжает учебу у Рафаила Фалька, у него же готовит и защищает диплом. Дипломная работа — серия женских портретов

В 1928 г. попробовала себя в качестве театрального художника: оформила спектакль «Пушкин» в украинском городе Новгород-Северский.

В конце 20-х гг. член общества РОСТ и объединения художников-общественников (ОХА). В 1932 г. находилась в творческой командировке в Западной Сибири по заданию ВЦСПС и профсоюза «Цветметзолото». Итоговые работы были переданы в клуб ВЦСПС, где вскоре погибли при пожаре. В начале творческой деятельности основной жанр художника — портрет, после 30-х гг. уделяет большое внимание натюрморту и пейзажу.

В первой половине 20-х гг. преподавала ИЗО в московском детском доме «Ручеек», позже преподавала в московских школах. В 1929—1930 гг. учится на Высших педагогических курсах при Вхутеине у Владимира Фаворского, Павла Павлинова, у архитектора Докучаева.

В начале 30-х гг. принимала участие в разработке программы ИЗО для средней школы. Более 30 лет (1932—1970) работала старшим методистом в Центральном доме художественного воспитания детей.

Кандидат педагогических наук, автор многочисленных учебных пособий по преподаванию изобразительного искусства в средней школе.

Е. Е. Рожкова. Учебник «Изобразительное искусство» для 6 класса средней школы. Москва, Просвещение, 1968 г.

Е. Е. Рожкова Учебник «Изобразительное искусство в школе. Из опыта работы». Москва, Просвещение, 1976 г.

Е. Е. Рожкова Учебник «Изобразительное искусство в начальной школе». Москва, Просвещение, 1980 г.

Работы художника находятся в Государственной Третьяковской галерее, ГМИИ им. Пушкина, художественных музеях Архангельска, Чебоксар, Челябинска, Донецка, Тбилиси.

Примечания 

Художники России XX века
Художники СССР